San Antonio del Tequendama kan syfta på:

Colombia 

 San Antonio del Tequendama (kommun), Cundinamarca, 
 San Antonio del Tequendama (ort), Cundinamarca,